Гайя́р () или Гайар — французская фамилия. Устаревшее написание — Гальяр.

Известные носители:
 Гайяр, Виржиль (1877—1943) — французский футболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900 года.
 Гайяр, Жан-Марк (род. 1980) — французский лыжник, призёр зимних Олимпийских игр 2014 года и чемпионата мира 2015 года.
 Гайяр, Леонар Жозеф (1766—1837) — бельгийский скрипач.
 Гайяр, Луи (1912—1996) — французский легкоатлет.
 Гайяр, Патрик (род. 1952) — французский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Гайяр, Поль Андре (1922—1992) — швейцарский музыковед, хоровой дирижёр и композитор.
 Гайяр, Реми (род. 1975) — французский комический актёр.
 Гайяр, Сириль (род. 1986) — французский лыжник.
 Гайяр, Феликс (1919—1970) — французский политик, премьер-министр Франции (1957—1958), лидер Радикальной партии (1958—1961).

 Гайар, Габриэль Анри (1726—1806) — французский историк и писатель.
 Гайар, Мэри (род. 1939) — американский физик-теоретик, специалист по физике элементарных частиц.

 Гальяр, Эжен (1862—1933) — французский архитектор, скульптор и дизайнер.

См. также